Oost-Fries Nedersaksisch, een dialect van het Nedersaksisch
Oost-Fries paard, een paardenras
Oost-Friese meeuw, een kippenras

Personen
 Catharina Oostfries (1636?-1708), Noord-Nederlandse kunst- en glasschilder
 Jozef Oostfries (1628-1661), Noord-Nederlandse kunst- en glasschilder

Niet te verwarren met
Het Oosterlauwers Fries, een dialect van het Fries waarvan het Saterfries het enige overblijfsel is